Рогозно:

Белоруссия 
 Рогозно — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Рогозно — деревня в Жабинковском районе Брестской области.

Россия 
 Рогозно — деревня в Бежаницком районе Псковской области, МО Пореченское

Украина 
 Рогозно (Стрыйский район)
 Рогозно (Самборский район)
 Рогозно (Яворовский район)